Maria Ciobanu se poate referi la:

Maria Ciobanu, o interpretă de muzică populară din România
Maria Ciobanu, consilieră prezidențială în administrația Băsescu
Maria Ciobanu, o deputată în Parlamentul Republicii Moldova
, o biatlonistă din Republica Moldova